Thaxter peut désigner :
Celia Thaxter (1835-1894), poétesse et auteure américaine ;
Phyllis Thaxter (1921-2012), actrice américaine ;
 Roland Thaxter (1858-1932), mycologue américain.

Patronyme anglais